Lee steht für:
 Leeseite, die dem Wind abgewandte Seite z. B. eines Segelschiffes oder Gebirges
 Lee (Name),  Vor- und Familienname – dort auch zu den Namensträgern
 Lee (Jeans), traditionsreiche Jeansmarke aus den USA
 Lee-Test, audiologischer Test
 Lee (Mondkrater), benannt nach John Lee
 LEE NRW, Landesverband Erneuerbare Energien NRW
 Mount Lee, verschiedene Berge
 Lee County – diverse Verwaltungseinheiten
 Lée (okzitanisch Lee), Gemeinde in Frankreich
 (3155) Lee, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 Lee Quiñones (* 1960), bekannt als LEE, US-amerikanischer Graffiti- und Hip-Hop-Künstler
 Heinrich Lee, fiktive Hauptfigur im Roman Der grüne Heinrich von Gottfried Keller

Geografische Objekte in Antarktika:
 Lee-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency
 Lee Island, Insel vor der Küste des Mac-Robertson-Lands
 Lee Lake, See im Viktorialand
 Lee-Nunatak, Nunatak im Viktorialand
 Lee Peak, Berg im Marie-Byrd-Land
 Mount Lee (Alexander-I.-Insel), Berg auf der Alexander-I.-Insel

Gewässer:
 Lee (Cuha), Zufluss des Cuha in Osttimor
 River Lee, An Laoi, Fluss zur Keltischen See in Irland
 River Lee, Zufluss der Themse in England; siehe River Lea (Themse)
 Lee (Vechte), Zufluss der Vechte in Deutschland

Orte in England:
 Lee (Buckinghamshire)
 Lee (Devon)
 Lee (Hampshire)
 Lee (London), Stadtteil im Südosten von London
 Lee-on-the-Solent

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lee (Florida)
 Lee (Illinois)
 Lee (Indiana)
 Lee (Kentucky)
 Lee (Maine)
 Lee (Massachusetts)
 Lee (Nevada)
 Lee (New Hampshire)
 Lee (New York)

Siehe auch:
 Lee-Algorithmus
 Le, Lea (Begriffsklärung), Lée, Li
 De Lee, Fort Lee